Il existe plusieurs châteaux de Hauteville ou château d'Hauteville, parmi lesquels : 

 Le château de Hauteville, situé à Charchigné, dans le département de la Mayenne, en France
 Le château d'Hauteville, situé à Saint-Légier, dans le canton de Vaud, en Suisse
 Le château de Hauteville, situé à Saint-Laurent-du-Pape, dans le département de l'Ardèche, en France
 Le château de Hauteville (ruines), situé à Hauteville-sur-Fier, dans le département de la Haute-Savoie, en France